Герч () — немецкая фамилия.

 Герч, Виллис Джон (1906—1998) — американский зоолог.
 Герч, Франц (1930—2022) — швейцарский художник.